

Anno 
 852 o 852 a.C.

Codici 
 852 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico River Moss Observatory, di St. Peters, nella Contea di Saint Charles, del Missouri

Matematica 
 852 – numero